Dietrich von Werthern ist der Name folgender Personen:

* Dietrich von Werthern (Stammvater) († 1470), deutscher Lokalpolitiker
 Dietrich von Werthern (Kanzler) (~1410–1482), deutscher Beamter der Grafen zu Stolberg
 Dietrich von Werthern (der Aufklärende) (1613–1658), Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft